Op de 99e vrouweneditie van het US Open in 1985 speelden de vrouwen  in het dubbelspel van dinsdag 27 augustus tot en met zondag 8 september 1985.

Toernooisamenvatting 
Het als tweede geplaatste duo Claudia Kohde-Kilsch en Helena Suková won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij de als eerste geplaatste Amerikaanse titelverdedigsters Martina Navrátilová en Pam Shriver in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun zesde gezamen­lijke titel. De West-Duitse Kohde-Kilsch had daar­naast zes eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Tsjecho-Slowaakse Suková drie.

De Nederlandse Marcella Mesker speelde samen met Française Pascale Paradis, met wie zij het twaalfde reekshoofd vormde – zij bereikten de derde ronde, waarin zij niet opgewassen waren tegen het vijfde reekshoofd Potter en Walsh-Pete. Haar landgenote Betty Stöve, met de Amerikaanse Barbara Jordan aan haar zijde, strandde in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1985